

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Polw“ beginnt.

Polw 



Polwa 
 Polwart, Karine (* 1970), schottische Folk-Singer-Songwriterin

Polwo 
 Polworth, Liam (* 1994), schottischer Fußballspieler